Schnepfenbach bezeichnet:

 Schnepfenbach, Ortsteil der Stadt Dettelbach

 Schnepfenbach, Oberlaufname des Dettelbachs, rechter Zufluss des Mains in Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schnepfenbach (Mergbach), rechter Zufluss des Mergbachs bei Reichelsheim (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen
 Schnepfenbach (Riedelbach), linker Zufluss des Riedelbachs (zur Weil) im Schnepfenbachweiher bei Neuweilnau, Gemeinde Weilrod, Hochtaunuskreis, Hessen
 Schnepfenbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains vor dem Siedlungsplatz Schlehenberg, Stadtteil Wolfsbach, kreisfreies Bayreuth, Bayern